Качкалы́к (, ) — село в Буйнакском районе Дагестана. Входит в сельсовет Чанкурбинский.

Этимология 
В переводе с кумыкского — область бежавших и оставшихся.

Географическое положение 
Расположен в 27 км к юго-востоку от районного центра города Буйнакск.

Население

Примечания 

Населённые пункты Буйнакского района